Le mot égoïste fait référence à :
 Celui ou celle qui met en pratique l’égoïsme.
 Égoïste, une revue de photographie créée par Nicole Wisniak en 1977.
 Égoïste (parfum)